Esta é a lista que demonstra a evolução dos recordes mundiais, masculino e feminino, de lançamento do dardo, na categoria de seniores.

Homens

Até 1986 

Este último recorde de Hohn veio causar alarme, uma vez que os lançamentos começavam a pôr em causa a segurança de todos aqueles que se encontravam no interior do estádio e até do público nas bancadas.

A partir de 1986 
Assim, um "novo" dardo - com o centro de gravidade colocado mais à frente - foi introduzido em 1985 e homologado a partir de 1 de abril de 1986.

Recordes no atletismo
Lancamento do dardo
lançamento do dardo